Malezija:
 Melaka (država), jedna od država u Maleziji
 Melaka (grad), grad istoimene države
 Melaka (rijeka)